Heroes peut désigner :

Cinéma 

 , titre original de Héros, film américain de Jeremy Kagan sorti en 1977 ;
 , film indien de  sorti en 2008.

Télévision 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur NBC ;
 , série télévisée sud-coréen diffusée du  au  sur  ;

 , série télévisée chilienne diffusée du  au  sur Canal 13.

Épisode 

 , titre original du  de la  de Beavis et Butt-Head () ;
 , titre original de Le Bœuf sans vache,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Dernière mission,  de la  de Les Experts : Manhattan () ;
 , titre original de Héros,  et  de la  de .

Musique

Chanson 

 , chanson d'Alesso feat. Tove Lo présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Conchita Wurst présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de David Bowie présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Élena Paparízou présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Måns Zelmerlöw représentant la Suède à l'Eurovision 2015 ;
 , chanson de Paul Overstreet présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album  

 , album de David Bowie sorti le  ;

 , album de Commodores sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de HOCC sorti le  ;
 , album de Johnny Cash sorti en  ;
 , album de Mark O'Connor sorti en  ;
 , album de Michael Ball sorti le  ;
 , album de Paul Overstreet sorti en  ;
 ,  album de Sabaton sorti le  ;
 , album de Willie Nelson sorti le .

Voir aussi 

 

Homonymie de titre